Kronomyia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Ephraim Porter Felt 1911. Kronomyia ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Kronomyia